Burgess (Missouri)
Folhelho Burgess

Desambiguações de topônimos